Lemercier eller Le Mercier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 François-Joseph Le Mercier (1604–1690), fransk jesuit och missionär
 Jacques Lemercier (1585–1654), fransk arkitekt och ingenjör
 Jean Le Mercier (död 1397), fransk kunglig rådgivare
 Népomucène Lemercier (1771–1840), fransk poet
 Pierre-Paul Le Mercier de La Rivière (1719/20–1801), fransk nationalekonom
 Valérie Lemercier (född 1964), fransk skådespelerska och sångerska

Geografi
 L'Hôpital-le-Mercier – en kommun i Frnkrike
 Lac Le Mercier – en sjö i Kanada

Se även 
 Mercier

Efternamn